El término pedal puede hacer referencia a:

Pedal, en armonía es un sonido prolongado
Pedal, parte de un automóvil;
Pedal de hombre muerto, mecanismo de seguridad en las locomotoras;
Pedal de efectos, complemento de guitarra eléctrica para crear variedad de sonidos con ésta.
Pedal del piano, mecanismo del piano para alterar el sonido producido por éste.